La Omloop der Kempen es una carrera ciclista holandesa disputada en Veldhoven, en la Brabante Septentrional. 

Creada en 1948, desde 1997 fue de categoría 1.5 (última categoría del profesionalismo) y desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005 forma parte del UCI Europe Tour, dentro de la categoría 1.2 (igualmente última categoría del profesionalismo).

Palmarés

Palmarés por países

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial 
 Omloop der Kempen (cqranking.com) 
 Omloop der Kempen (memoire-du-cyclisme.net)

Competiciones de ciclismo de los Países Bajos
Carreras del UCI Europe Tour
Deporte de la provincia de Brabante Septentrional
Ciclismo en 1948
Países Bajos en 1948
Veldhoven